

Musica 
 Power of Love – album degli Hour Glass del 1968
 Power of Love – singolo di Joe Simon del 1972
 Power of Love – singolo dei Deee-Lite del 1990
 Power of Love – album di Luther Vandross del 1991
 Power of Love – singolo di Judy and Mary del 1993

Pagine correlate 
 The Power of Love